Igor Cvitanović (Osijek, 1 de novembro de 1970) é um ex-futebolista profissional croata que atuava como atacante.

Carreira 
Igor Cvitanović integrou a Seleção Croata de Futebol na Eurocopa de 1996.

Naturais de Osijek
Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996